Incidente Sakuradamon (1860); assassinato do samurai chefe e ministro Ii Naosuke.
 Incidente Sakuradamon (1932); tentativa de assassinato contra o Imperador Hirohito.